Een van de reuzen uit de sage Ellert en Brammert
 Ellert, artiestennaam van Ellert Driessen (1958) als solozanger